Ябин (Jabin; ):

 Ябин (; Иавин) — мужское имя:
 Ябин — имя двух библейских персонажей, ханаанских (ханаанейских) царей города Асор (Хацор).
 Мезрицкий, Ябин (Jabín Ezechiel Mezřický; XVII век) — чешский писатель, автор труда «Honor exequialis, aneb Kázaní pohřební» (Тренчин, 1658).
 Ябин — немецкая фамилия:
  (1828—1864) — немецкий художник.

Примечания